Гран-при Макао 2010 - серия соревнований, проводившихся в третий уик-энд ноября-2010 в Макао::
 Гран-при Макао Ф3 2010 — престижный старт для машин класса Формула-3.
 Аомыньский этап FIA WTCC 2010 — этап серии FIA WTCC.

2010